Cytosporina är ett släkte av svampar. Cytosporina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cytosporina